Prestanda kan syfta på:

Datorprestanda – ett mått på hur väl en dator utför sin uppgift
Prestanda (TV-serie) – svenskt motorprogram på TV3 sänt 1997 och 2003